Baguga ist der Nachname von mehreren Personen:

Deamo Baguga (* 1986), nauruischer Leichtathlet
Paner Baguga (* 1980), nauruischer Australian Football-Spieler und Tennisspieler